Die Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er wurde am 21. Dezember 2005 gegründet und umfasst 23 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Genlis.

Historische Entwicklung 
Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Longeault und Pluvault die Commune nouvelle Longeault-Pluvault, die ehemaligen Gemeinden Tart-le-Haut und Tart-l’Abbaye die Commune nouvelle Tart sowie zum 28. Februar 2019 die ehemaligen Gemeinden Collonges-lès-Premières und Premières die Gemeinde Collonges et Premières. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 22.

Mitgliedsgemeinden

Quelle 

Plaine Dijonnaise
Gegründet 2005